Джованни Карли:
 Карли, Джованни Джеронимо (1719—1786) — итальянский литератор и антиквар.
 Карли, Джованни-Ринальдо (1720—1795) — итальянский учёный и писатель.